Scuola normale - istituto per la formazione degli insegnanti
 Scuola normale superiore – scuola superiore universitaria di Pisa
 Scuole normali superiori – istituti di insegnamento universitario francese
 Scuola normale superiore di Parigi
 Scuola normale superiore di Lione
 Scuola normale superiore della Cina Orientale – università di Shanghai